De lijst van afleveringen van CBS Schoolbreak Special weergeeft afleveringen die door het televisieprogramma CBS Schoolbreak Special zijn uitgezonden.

CBS Schoolbreak Special
CBS Schoolbreak Special